L’entreprise Bodet Time & Sport est une filiale du Groupe Bodet et comporte deux activités : "Time" et "Sport". L'activité "Time" fabrique des horloges synchronisées analogiques et numérique, des serveurs de temps NTP / PTP, et des systèmes audio, de sonneries et d’alertes. L'activité "Sport" fabrique des solutions d’affichage sportif vidéo, des tableaux de score et des pupitres tactiles pour les clubs et collectivités.

Histoire

Origines et évolution

Activité "Time" 
Les activités de Bodet Time débutent en 1975 lorsque l’entreprise Bodet diversifie son activité et se lance dans l’horlogerie industrielle avec la fabrication d’horloges à palettes.

En 1978, l’entreprise Bodet conçoit sa première horloge mère électronique, un système permettant de synchroniser un ensemble d’horloges reliées en réseau.

À partir de 1984, Bodet se lance dans l’affichage électronique des prix du carburant pour les stations essence, et plus récemment pour les hôtels.

Eurotunnel fait le choix de Bodet Time, en 1992, pour l’installation des centres horaires et des horloges du tunnel sous la Manche.

En 1993, la SNCF choisit Bodet Time pour équiper les gares françaises et fait installer l’horloge Profil TGV, créée pour l’occasion.

En 2006, l’activité Bodet Time lance son offre d’appareils de sonorisation, de systèmes audios de sonneries et d’alertes pour les établissements scolaires, les industries, les EHPAD, etc.

Les premiers serveurs de temps NTP sont commercialisés en 2017.

Activité "Sport" 
Les activités de Bodet Sport débutent en 1968 avec la création du premier tableau d’affichage sportif pour le club de basketball de l’équipe de la Jeune France de Cholet, composé d’un chronomètre sportif à aiguilles et d’un système d’affichage du score électrique.

Bodet Sport développe son activité en équipant de plus en plus de gymnases, de stades, de grandes salles omnisports, en France et à l’étranger, en panneaux d’affichage.

En 1976, Bodet est choisi pour être le fournisseur officiel des Jeux Olympiques d’été de Montréal, en matériel de mesure du temps, horloges et chronomètres, et d’affichage sportif.

Bodet élargit une nouvelle fois son activité et intègre, en 1984, le marché de l’affichage électronique. Cette transition a lieu avec le lancement des premiers modules d’affichage à sept segments électromagnétiques, et plus récemment de l’affichage LED.

En 2016, l’activité Bodet Sport lance son premier pupitre tactile multisport qui permet de piloter les affichages à distance.

Fusion des activités 
Les activités des départements « Time » et « Sport », ainsi que la production matérielle pour l’ensemble du groupe Bodet, fusionnent pour former la filiale Bodet Time & Sport en 2018.

Références de l'activité "Time" 
L’activité Time de Bodet Time & Sport équipe, entre autres, les lieux suivants :

 La Grande Mosquée Masjid al-Haram de la Mecque en Arabie Saoudite
 L’aéroport international Soekarno-Hatta à Jakarta en Indonésie

Dans son activité Time, la société participe à l’entretien du système d’émission de l’heure légale en France par grandes ondes : ALS162.

Références de l'activité "Sport" 
L’activité sport de Bodet Time & Sport équipe, entre autres, les évènements et lieux suivants :

 La coupe du monde 2014 de basket en Espagne.
 Le stade Raymond Kopa à Angers, accueillant le club de Football de Ligue 1, Angers SCO.
 Le Palais des Sports de Pau, accueillant le club de Basketball de Pro A, l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez.
 Le Palais des Sports du Prado à Bourges, accueillant le club de Basketball de LFB, le Tango Bourges Basket.

Implantations 
La société Bodet Time & Sport conçoit et fabrique ses produis dans son usine située à Trémentines, dans le Maine et Loire (49) ; berceau du groupe Bodet.

Bodet Time & Sport commercialise ses produits à l’international grâce à sa filiale au Royaume-Uni et à son réseau de distribution qui agit dans le monde entier.

Sponsoring et partenariats 

Dans le domaine du sport, Bodet est partenaire historique de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) depuis 1999 et de la Fédération française de basket-ball (FFBB), ainsi que partenaire exclusif des compétitions internationales officielles de basket 3X3 depuis 2022.

Depuis 2000, l'entreprise est sponsor de Cholet Basket. Lors de 2 saisons (2015-2016 et 2016-2017), Bodet a été partenaire majeur d'Angers SCO en ligue 1 de football.

Notes et références 

Cholet
Entreprise ayant son siège en Maine-et-Loire
Économie à Cholet
Horlogerie